Кабан:
 Кабан — млекопитающее из отряда парнокопытных.

Техника 
 Кабан — жаргонное название автомобиля Mercedes-Benz W140.
 «Кабан» — ракета-мишень, многоцелевой мишенный ракетный комплекс 96М6М.
 BOAR (англ. Bombardment Aircraft Rocket — бомбардировочная авиационная ракета, буквальный перевод аббревиатуры — «Кабан») — неуправляемая ядерная ракета класса «воздух-поверхность», разработанная ВМФ США в 1950-х годах.

Водные объекты 
 Кабан — система озёр в России (г. Казань), бассейн реки Волга.
 Кабан (Кабак) — река в России (Краснодарский край), левый приток реки Ту.

Горы 
 Кабан — гора в окрестностях Кисловодска.
 Кабан — горная вершина в Башкирии, массив Иремель.

Населённые пункты 
 Кабан — коммуна во Франции.

Другое 
 Кабан () — австралийский фильм ужасов 2017 года.
 «Кабан» — название военных психиатров в израильской армии (аббревиатура от קצין בריות נפש — «офицер душевного здоровья»).
 Кабан — невысокое продолговатое глиняное сооружение для углежжения.

См. также 
 Кабаны
 Кабанка
 Кабанчик